Zocha ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm von Zocha († 1690), Deutschordensritter 1651, Deutschordenskomtur  auf Schloss Horneck 1660–1667, Landkomtur von Franken 1682 
 Carl Friedrich von Zocha (1683–1749), Obristbaudirektor, Geheimrat und Minister des Markgraftums Brandenburg-Ansbach
 Jan Zocha (* 1967), deutscher Schwerverbrecher

Zocha ist der Name von geographischen Objekten:

Bauwerke:
 Zocha-Schlößchen, im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Stadtpalais in Ansbach, Bayern